Retòrica: substitució d'una expressió per una altra amb el sentit figurat. Vegeu Trop (retòrica).
 Filosofia: argument lògic donat pels filòsofs escèptics en contra de la possibilitat d'obtenir coneixements certs. Vegeu Trop (filosofia).
 Literatura: ornament que fa que el llenguatge s'allunyi de l'ordinari. Vegeu Trop literari.
 Música: recurs musical usat en antics entorns populars profans. Vegeu Trop (música).